Mondoñedo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mondoñedo (ort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Mondoñedo (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar